Fliegenfänger steht für:
 Fliegenfänger, ein Hausmittel zum Fangen von Stubenfliegen
 Fliegenfänger, im Sportjargon ein Torwart, der Probleme beim Fangen von Bällen hat

Der Fliegenfänger steht für:
 Der Fliegenfänger, ein Roman von Willy Russell

Siehe auch: